Osoby o nazwisku Osbert:
 Alphonse Osbert – francuski malarz symbolista

Osoby o imieniu Osbert:
 Osbert z Nortumbrii – król Nortumbrii
 Osbert Peake, 1. wicehrabia Ingleby – brytyjski polityk
 Osbert Sitwell – angielski poeta i prozaik
 Osbert Guy Stanhope Crawford – brytyjski archeolog, pionier archeologii lotniczej